Meandrinidae  — семейство стрекающих (Cnidaria).

Общие сведения 
Meandrinidae являются одним из семейств Мадрепоровых кораллов (Scleractinia). В него входят обитающие в Карибском море пять родов, включающие в себя 12 видов. Также в это семейство включены два рода этих животных, живущие в тропической части Тихого океана. Все ныне существующие (рецентные) представители семейства Meandrinidae находятся в симбиозе с представителями Зооксантелла (протисты), от которых и получают наибольшую часть своей пищи. 

К этому семейству также относятся следующие вымершие роды мандрепоровых кораллов: Aulosmilia, Diploctenium, Flabellosmilia, Glenarea, Nefophyllia, Pachygyra, Phragmosmilia, Phyllosmilia и  Strotogyra.

Роды 
 обитающие в Карибском море:
 Dendrogyra Ehrenberg, 1834
 Dichocoenia Milne-Edwards & Haime, 1848
 Eusmilia Milne-Edwards & Haime, 1848
 Goreaugyra Wells, 1973
 Meandrina Lamarck, 1801
 обитающие в Тихом океане:
 Gyrosmilia Milne-Edwards & Haime, 1851
 Montigyra Matthai, 1928

Примечания

Литература 
 S. A. Fosså, & A. J. Nilsen: Korallenriff-Aquarium, Band 4, Birgit Schmettkamp Verlag, Bornheim, ISBN 3-928819-05-4

Дополнения 

 Classification of Scleractinian (Stony) Corals Family Meandrinidae
 В области палеобиологии: Meandrininae.

Мадрепоровые кораллы
Семейства стрекающих